Анато́лий Влади́мирович Чемоду́ров () — советский киноактёр и кинорежиссёр. Лауреат Сталинской премии первой степени (1952).

Биография 
Родился 21 июля 1919 года в деревне Ново-Ивановка (ныне в Рыльском районе, Курская область).
 1942 год — окончил Рязанское артиллерийское училище, лейтенант.
 1948 год — окончил актёрский факультет ВГИКа (мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой).
 1947—1961 годы — актёр Центральной студии киноактёра.
 С 1961 года — 2-й режиссёр киностудии «Мосфильм».

Умер 28 декабря 1986 года. Похоронен на .

Личная жизнь 
До 1973 года — муж актрисы Клары Румяновой.

Фильмография

Актёр 
  — Молодая гвардия — Сергей Левашов
  — Жуковский — Александр Рыбаков
  — Кавалер Золотой Звезды — Семён Гончаренко
  — Тарас Шевченко — студент
  — Покорители вершин — Евгений Симбирцев
  — Возвращение Василия Бортникова — Борис Петрович Чеканов
  — Честь товарища — Капитан Беседа
  — Кортик — чекист
  — Об этом забывать нельзя — Марченко
  — Бессмертный гарнизон — старший политрук Руденко
  — Цель его жизни — Сотников
  — Телеграмма — Василий Иванович, начальник почты
  — Шли солдаты… — адъютант генерала
  — Судьба человека —  советский подполковник
  — Суд — прокурор
  — Щит и меч — врач

Режиссёр 
  — Если ты мужчина...
  — Здесь, на моей Земле (с В. Н. Досталем)

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1952) — за исполнение роли Семёна Гончаренко в фильме «Кавалер Золотой Звезды» (1950)
 два ордена Отечественной войны II степени (5.03.1945; 6.11.1985)
 медаль За отвагу (5.11.1944)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1987.

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Чемодуров в Авторском проекте Алексея Тремасова

Выпускники Рязанского артиллерийского училища
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Персоналии:Мосфильм
Выпускники ВГИКа